Loch-Klasse bezeichnet:

 Loch-Klasse (1944), Fregattenklasse der Royal Navy
 Loch-Klasse (1986), Fährschiffsklasse der Reederei Caledonian MacBrayne